Qazax kan syfta på följande platser:

Azerbajdzjan 

 Qazax (distriktshuvudort i Azerbajdzjan), Qazach, 
 Qazach, distrikt, 

Robotskapade Azerbajdzjanförgreningar